Gerhard Bosinski ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Bosinski (Theologe) (1911–1985), deutscher evangelischer Theologe
 Gerhard Bosinski (Prähistoriker) (* 1937), deutscher Prähistoriker und Archäologe